Großaigen ist der Name folgender Orte:

 Großaigen (Gemeinde Euratsfeld), Katastralgemeinde von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Großaigen (Gemeinde Mank), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Großaigen (Gemeinde Texingtal), Ortslage in der Gemeinde Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Großaigen (Gemeinde Kirchham), Ortslage in der Gemeinde Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich